Andreïeva () est un patronyme russe, féminin du patronyme Andreïev (), est pouvant désigner:

Patronyme
Ekaterina Andreïeva (née en 1961), journaliste russe
Ekaterina Mikhailovna Andreïeva (1941-2008), arachnologue ouzbèke
Galina Andreïeva (1933-2016), poétesse russo-soviétique
Ioulia Andreïeva (née en 1983), joueuse franco-ukrainienne de basket-ball
Maria Andreïeva (1868-1953), actrice russe, maîtresse de Maxime Gorki
Nina Andreïeva (1938-2020), chimiste et activiste politique russe
Katsyaryna Andreyeva (née en 1993), journaliste biélorusse

Voir aussi
Baie d'Andreïeva, base technique navale soviétique

Homonymie de patronyme
Patronyme russe